11308 Tofta – asteroide della fascia principale
 Tofta – area urbana della Svezia situata nel comune di Varberg